Lafi ist der Familienname folgender Personen:
 Moayed Al-Lafi (* 1996), libyscher Fußballspieler
 Rabea Aboubaker Al-Lafi (* 1991), libyscher Fußballspieler
 Riyad Salam Al-Lafi (* 1980), libyscher Fußballspieler